Grave steht für:
 Grave, Gemeinde in den Niederlanden
 Grave (Brevörde), Ortsteil von Brevörde, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Grave (Patriziergeschlecht), Leinwandhändlerfamilie
 Grave (Einheit), historische Gewichtseinheit
 Grave (Band), schwedische Band
 Grave, Originaltitel von Raw (2016),  französisch-belgischer Film von Julia Ducournau
 grave, langsamer, getragener Vortrag, siehe Tempo (Musik) #Klassische Tempobezeichnungen
 accent grave, siehe Gravis (Typografie)
 La Grave, Gemeinde im Département Hautes-Alpes, Frankreich

Grave ist der Familienname folgender Personen:
 Birger Thorin Grave (* 1952), deutscher Illustrator und Comiczeichner
 Elsa Grave (1918–2003), schwedische Lyrikerin und Dramatikerin
 Emmy Grave (1885–nach 1948), deutsche Pädagogin
 Erich Grave (1891–1955), deutscher Filmarchitekt und Bühnenbildner
 Franz Grave (1932–2022), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Essen
 Friedrich Ludolf Grave (1815–1885), deutscher Politiker, Bürgermeister von Bremen

 Heinrich Grave (1832–1901), österreichischer Zivilingenieur und Fossiliensammler
 Jan Evert Grave (1759–1805), niederländischer Zeichner und Stecher
 Jan Rune Grave (* 1977), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Jean Grave (1854–1939), französischer Anarchist
 Jean-Jacques Salverda de Grave (1863–1947), niederländischer Romanist, Provenzalist und Mediävist
 Johannes Grave (* 1976), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Karl Ludwig Grave (1784–1840), deutscher Geistlicher und Pädagoge

 Marcus Grave (1778–1820), deutscher Jurist
 Patricia Radelet-de Grave (* 1948), belgische Wissenschaftshistorikerin
 Pierre Marie de Grave (1755–1823), französischer General, Staatsmann und Schriftsteller
 Uwe Helmut Grave (1955–2018), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Grave (1560–1608), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Gräve
 Grawe
 Gravis